Normannia Berlin steht für:

 Corps Normannia Berlin, Corps im Kösener Senioren-Convents-Verband
 Landsmannschaft und spätere Burschenschaft Normannia, Berliner Studentenverbindung, siehe Berliner Burschenschaft der Märker #Landsmannschaft / Berliner Burschenschaft Normannia